Stör kan syfta på:

 Europeisk stör – en utrotningshotad fiskart av släktet Acipenser i familjen Störar (Acipenser sturio)
 Atlantisk stör – en fiskart i Nordamerika av släktet Acipenser i familjen Störar, och enligt nyare studier fram till slutet av 1900-talet i Östersjön (Acipenser oxyrinchus)
 Stör – fiskarter ur störsläktet Acipenser
 Stör – ibland även andra arter ur ordningen Störartade fiskar
 Stör – fisken ur vilken man producerar "rysk kaviar", se Hus (fisk)
 Stör (å) – en å i Tyskland
 Stör (stång) – en stång, vanligtvis av gran, som används istället för sågat virke för gärdsgårdar, hässjor eller liknande